Graf Zeppelin puede referirse a:

 El título para dirigirse al noble Ferdinand von Zeppelin (dado que Graf en alemán significa «conde»).
 El Graf Zeppelin LZ 127, dirigible alemán.
 El Graf Zeppelin LZ 130, segundo dirigible alemán con ese nombre, y la mayor nave aérea jamás construida.
 El Graf Zeppelin, portaaviones inconcluso alemán de la Segunda Guerra Mundial bautizado también en honor al conde.